Чемпионат Африки по лёгкой атлетике 1992 года проходил с 25 по 28 июня на стадионе Anjalay в городе Бель-Вю, Маврикий.

В соревнованиях приняли участие 336 легкоатлетов из 36 стран.

Результаты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты

Чемпионаты Африки по лёгкой атлетике
Чемпионаты Африки на Маврикии
Июнь 1992 года
1992 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты Африки в 1992 году
1990-е годы на Маврикии
Международные соревнования по лёгкой атлетике на Маврикии